Gundelsdorf ist

 der frühere deutsche Name der Gemeinde Cornol im Kanton Jura, Schweiz
 der Standort eines Außenlagers des KZ Flossenbürg
 Gundelsdorf (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Gundelsdorf (Pöttmes), Ortsteil des Marktes Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern